Рон Картер (4 мая 1937) — американский джазовый басист и виолончелист, один из наиболее известных джазовых аккомпаниаторов, обладатель виртуозной техники. Является, наряду с Милтом Хинтоном, Лероем Винегаром и Рэем Брауном, самым записываемым басистом, играющим джаз (участвовал в записи более 2500 альбомов). Журнал Rolling Stone поместил его на 10-е место в списке величайших басистов всех времен.

Биография 
Рональд Левин Картер родился 4 мая 1937 года в г. Ферндейл (штат Мичиган). В возрасте 10 лет начал учиться играть на виолончели, но, столкнувшись после переезда его семьи в Детройт с расовыми предрассудками относительно академических музыкантов, взял в руки контрабас.

Учился в Детройтской Политехнической Высшей школе, затем продолжил музыкальное образование в Истменовской школе музыки в Рочестере, одной из ведущих американских консерваторий, а далее — в Манхэттенской музыкальной школе, где получил степень магистра.

Первые джазовые выступления Рона Картера состоялись в 1960 году в коллективе Чико Хэмилтона и Джеки Байерда. Первые записи сделаны в том же году с Эриком Долфи и Доном Эллисом. В альбоме «Out there» Эрика Долфи участвовал, помимо Картера, другой басист — Джордж Дювивье, и Картер в некоторых произведениях играл на виолончели. В целом альбом был новаторским для того времени и был выдержан в духе Третьего течения. В качестве лидера состава он впервые выступил в 1961 году на альбоме «Where?» с Долфи и пианистом Мэлом Уолдроном.

Картер быстро влился в джазовую среду, начав сотрудничество, помимо Долфи и Байерда, с Телониусом Монком, Бобби Тиммонсом, Артом Фармером.

С 1963 по 1968 годы Рона Картера пригласил к себе Майлс Дейвис. Картер стал постоянным басистом «второго великого квинтета», последнего акустического ансамбля великого трубача, в который ещё входили пианист Херби Хэнкок, перешедший из «Jazz Messengers» саксофонист Уэйн Шортер и ударник Тони Уильямс. Картер записал в квинтете значительные альбомы «Seven Steps to Heaven» и «E.S.P.», участвовал также в студийных сессиях Дейвиса. Иногда он брал в руки электробас, но впоследствии стал избегать его и играл только на контрабасе.

Кроме этого, Картер принимает участие в сессиях для фирмы Blue Note с Хэнкоком (Maiden Voyage) и Уильямсом, сотрудничает с пианистами Хорасом Силвером, Маккоем Тайнером, Эндрю Хиллом и Дюком Пирсоном, трубачами Фредди Хаббардом и Ли Морганом и другими музыкантами.

После ухода от Дейвиса Картер сотрудничает с фирмой CTI Records, выпуская несколько альбомов в качестве лидера группы.
В 70-80-х годах Картер сотрудничает с большим количеством музыкантов, среди которых Седар Уолтон, Хэнк Джонс, Джо Хендерсон.
C 1972 года он входит в состав New York Jazz Quartet совместно с Роландом Ханна, Хьюбертом Лоузом и Билли Кобэмом.

В 1980—1983 годах Картер входит в обновленный состав V. S. O. P. (Хэнкок, Уильямс, братья Уинтон и Брэнфорд Марсалис). В 1986 году присоединяется к Майлсу Дейвису в кампании по борьбе с апартеидом.

В 90-е годы играет в дуэтах с Седаром Уолтоном, Джимом Холлом.

О широте его музыкальных вкусов говорит то, что он участвовал в таких разных коллективах, как альтернативная хип-хоп группа A Tribe Called Quest’s и The Classical Jazz Quartet, исполняющий классические произведения в джазовой обработке.

Картер является изобретателем разновидности малого контрабаса — баса-пикколо, на котором он играл в своих составах в 70-х годах.

Рон Картер является почётным профессором Музыкального отдела Нью-йоркского городского колледжа, в котором он преподавал более 20 лет, и почётным доктором Музыкального Колледжа в Бёркли.

С 2008 года преподаёт искусство игры на контрабасе в Джульярдской музыкальной школе.

Примечания

Ссылки 
 Рон Картер на Ace of bass
 В. Б. Фейертаг. Энциклопедический справочник «Джаз. XX век»
 www.megabook.ru
 Звёзды джаза. Картер Рон

Джазовые контрабасисты США
Исполнители Verve Records
Исполнители RSO Records
Исполнители Prestige Records
Исполнители Blue Note Records
Выпускники Технической средней школы Касс
Выпускники Истменской школы музыки
Преподаватели Городского колледжа Нью-Йорка
Лауреаты премии Echo Jazz